

Matematica 
 J1 – gruppo di Janko
 J1 – piramide quadrata, uno dei solidi di Johnson

Sport 
 J1 – prima divisione della J-League, massima serie calcistica giapponese

Altro 
 Allard J1 – automobile della Allard